Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Zénith Saint-Pétersbourg depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1981.

La performance la plus notable du club date de 2008, année qui le voit remporter successivement la Coupe UEFA contre les Glasgow Rangers puis la Supercoupe de l'UEFA contre Manchester United. Dans les autres compétitions européennes, le Zénith prend notamment part à la Coupe Intertoto en 2000, dont il atteint la finale avant d'être battu par le Celta Vigo, ainsi qu'à la Ligue des champions à dix occasions, arrivant notamment au stade des huitièmes de finale par trois fois en 2012, 2014 et 2016.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Zénith Saint-Pétersbourg en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Zénith Saint-Pétersbourg
Zénith Saint-Pétersbourg